Vermote ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Vermote (* 1968), belgische Komponistin